Sparta steht für:
 Sparta, eine antike Stadt
 AB Sparta, die litauische Sockenfabrik
 HC Sparta Prag, ein tschechischer Eishockeyverein
 den Codenamen des Betriebssystems Windows for Workgroups (siehe Microsoft Windows 3.x)
 eine tschechische Zigarettenmarke (heute im Besitz von Philip Morris)
 Sparta (englische Band), eine englische NWoBHM-Band
 Sparta (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Alternative-Rock- und Post-Hardcore-Band
 Sparta (Gemeinde), eine moderne Stadt in Griechenland
 Sparte (Mythologie), eine Figur in der griechischen Mythologie
 Sparta (Rakete)
 Sparta (Zweiradfabrik), eine niederländische Fahrradmarke
 Sparta AG, eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft
 Sparta Bremerhaven, ein deutscher Sportclub aus Bremerhaven
 Sparta Prag, ein tschechischer Fußballverein
 Sparta Rotterdam, ein niederländischer Fußballverein
 Sparta (Schiff) bei der Hamburg-Bremer Afrika-Linie; ex. Frachtdampfer Star von 1927 (NDL)
 Sparta Systems Inc., ein amerikanischer Hersteller von Qualitätsmanagement- und Prozessmanagement-Software
 SV Sparta Lichtenberg, ein deutscher Sportverein aus Berlin
 Sparta (2016), russischer Spielfilm von Nikolay Kudryashov
 Sparta (2022), österreichisch-deutsch-französischer Spielfilm von Ulrich Seidl

Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Sparta (Georgia)
 Sparta (Illinois)
 Sparta (Indiana)
 Sparta (Kentucky)
 Sparta (Louisiana)
 Sparta (Michigan)
 Sparta (Minnesota)
 Sparta (Mississippi), im Chickasaw County
 Sparta (Missouri)
 Sparta (Nebraska)
 Sparta (New Jersey)
 Sparta (New York)
 Sparta (North Carolina)
 Sparta (Ohio)
 Sparta (Oregon)
 Sparta (Pennsylvania)
 Sparta (Tennessee)
 Sparta (Town), Town(ship) im Monroe County, Wisconsin
 Sparta (Virginia)
 Sparta (Wisconsin), im Monroe County

Siehe auch:

 East Sparta
 Spartan
 Spatha (Schwert)